Simão Boccanegra — primeiro doge de Génova
 Simon Boccanegra — ópera de Giuseppe Verdi cuja personagem principal é inspirada na figura de Simão Boccanegra, doge de Génova